Матч за звання чемпіона світу з шахів за версією ФІДЕ був проведений у Лозанні (Швейцарія) з 2 по 9 січня 1998 року. Чинний чемпіон Анатолій Карпов переміг переможця нокаут-турніру претендентів 1997 року Вішванатана Ананда з рахунком 5 — 3 (на тай-брейку) на користь Карпова, який захистив свій титул чемпіона світу за версією ФІДЕ.

Новий формат чемпіонату світу 
Від 1948 до 1993 року чемпіонат світу з шахів проходив під егідою ФІДЕ. 1993 року чемпіон світу Гаррі Каспаров відділився від ФІДЕ і заснував конкурентну організацію під назвою Професійна шахова асоціація. ФІДЕ позбавила Каспарова титулу, а це означало одночасне існування двох титулів чемпіонів світу: за версією ФІДЕ (Анатолій Карпов) і ПША (Каспаров). Карпов і Каспаров успішно захищали свої титули в матчах 1996 і 1995 років відповідно.

Від 1948 до 1996 року цикли чемпіонатів світу проходили за встановленим схожим порядком: серія кваліфікаційних турнірів і матчів упродовж більш як року, а потім шахісти, які пройшли відбір таким чином, грали у матчах претендентів. Переможець матчів претендентів ставав претендентом на звання чемпіона і грав у матчі проти чинного чемпіона. (Цикл Чемпіонату світу 1996 був винятком. Чинний чемпіон світу брав участь у матчах претендентів як сіяний півфіналіст.)

1997 року президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов запропонував повністю новий формат: турнір за нокаут-системою, кожен раунд якого складався з двох ігор (трохи довше у фінальних раундах). Якщо вони не виявляли переможця, то проводились партії тай-брейку у швидкі шахи або бліц. Подібний формат зустрічався до цього, наприклад на турнірі Тілбург у 1992-1994 роках, але не на рівні чемпіонатів світу.

На додачу до нового формату Ілюмжинов запропонував об'єднати два конкурентні титули. Для цього Карпові і Каспаров повинні були бути посіяними у півфінали.

Каспаров не захотів захищати свій титул на таких умовах і відхилив запрошення. Тож формат модифікували так, що Карпов був посіяний безпосередньо у фінал (зустрічався в матчі з переможцем нокаут-турніру претендентів).

Учасники турніру претендентів за нокаут-системою 
Всі учасники є гросмейстерами, якщо не вказано інше.

1 Крамник (2-й Рейтинг Ело рейтинг у світі) відмовився брати участь через безпосереднє потрапляння Карпова в чемпіонський матч.

2 Мохаммед не з'явився.

Гаррі Каспаров (1-й рейтинг у світі), Гата Камський (7-й) і Сьюзен Полгар (чемпіонка світу серед жінок) наперед відмовились від участі.

Карпов, як чинний чемпіон світу ФІДЕ був посіяним безпосередньо в чемпіонський матч. Серед решти 97-ми учасників, 68 розпочали змагання в першому раунді, 28 - у другому і 1 (Гельфанд, переможець попереднього міжзонального турніру) в третьому раунді.

Результати, раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Результати, раунди 5–7

Матч за звання чемпіона світу 
Матч пройшов у Лозанні (Швейцарія) 2-3-4 і 6-7-8 січня й складався лише з шести партій, які закінчилися внічию 3-3. У двох іграх тай-брейка зі швидким контролем часу, які відбулись 9 січня, перемогу здобув Карпов, зберігши за собою титул.

Примітки

Посилання 
 Партії матчу на сайті chessgames.com 

1998 у шахах
Спорт у Лозанні
Шахи в Швейцарії
Чемпіонати світу із шахів
Шахові турніри 1998